Гран-при Европы 2010 года (официально LIV European Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 27 июня 2010 года на Городской трассе Валенсии, Испания. Это была девятая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Машина безопасности (причина появления)

 9-14 круги (столкновение Уэббера и Ковалайнена)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Гран При Европы: результаты первой практики, f-1sports.com.ua
 Гран При Европы: результаты второй практики, f-1sports.com.ua
 Гран При Европы: результаты и хроника событий субботней практики, f-1sports.com.ua
 Квалификация Гран При Европы: Феттель снова первый!, f-1sports.com.ua
 Гран При Европы: хроника событий гонки, f-1sports.com.ua
 Гран При Европы: девять гонщиков оштрафованы FIA, f-1sports.com.ua
 Марк Уэббер комментирует аварию с Хейкки Ковалайненом, f-1sports.com.ua

Гран-при Европы